Змагання з бігу на 1500 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 3, 5 та 7 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші шестеро з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з сьомого ().

 Хесус Гомес, внаслідок зіткнення у попередньому забігу, не зміг показати час, який би дозволив йому потрапити до півфіналу. Рішенням суддів йому було надано право виступати у півфінальному забігу.
 Марцин Левандовський, внаслідок ненавмисного падіння, не зміг показати час, який би дозволив йому потрапити до півфіналу. Рішенням суддівської колегії йому було надано право вистапати у півфінальному забігу.

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші п'ятеро з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з шостого ().

 Міхал Розмис, внаслідок штовханини у півфінальному забігу, втратив шиповку та, відповідно, не зміг показати час, який би дозволив йому потрапити до фіналу. Рішенням суддів йому було надано право виступати у головному забігу.

Фінал 

Фынальний забіг відбувся 7 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки